zora, početak dana
 Zora (mitologija), personifikacija zore u slavenskoj mitologiji
 Zora dalmatinska, hrvatski preporodni književni časopis koji je izlazio u Dalmaciji
 Hrvatska zora, hrvatski emigrantski list
 Zora (časopis), časopis koji je izlazio u Mostaru od 1896. do 1901.
 Zora (album), album hrvatskog pjevača Dražena Zečića
 Zora (telenovela), meksička telenovela